Lesina – miejscowość i gmina we Włoszech
 Lesina – jezioro we Włoszech
 Lesina – włoska nazwa chorwackiego miasta Hvar
 Lesina – włoska nazwa chorwackiej wyspy Hvar
 Lesina – stolica tytularna